

Cinema
Ginevra degli Almieri – film del 1935 diretto da Guido Brignone

Musica
Ginevra degli Almieri – dramma semiserio di Giuseppe Farinelli su libretto di Giuseppe Maria Foppa
Ginevra degli Almieri – melodramma di Samuele Levi del 1840 su libretto di Gaetano Rossi
Ginevra degli Almieri – scene melodrammatiche di Ernesto Tagliabue del 1868 su libretto di Leopoldo Marenco
Ginevra degli Almieri – opera di Mario Peragallo del 1938 su libretto di Giovacchino Forzano

Persone
Ginevra degli Amieri o degli Almieri – protagonista di una vicenda della tradizione fiorentina

Teatro
Ginevra degli Almieri – dramma storico di Giovacchino Forzano del 1927
Ginevra degli Almieri sepolta viva in Firenze con Stenterello – commedia di Luigi Del Buono